{{Ficha de noble
|nombre = Carlos Bernardo Fitz-James Stuart y Silva 
|título = IV Duque de Liria y Jérica y IV Duque de Berwick
|imagen =
|epígrafe = Escudo de armas del IV Duque de Berwick
|título0 = 
|reinado0 = 
|predecesor0 = 
|sucesor0 = 
|otros títulos = 
|nombre completo = 
|fecha de nacimiento = 25 de marzo de 1752 
|lugar de nacimiento = Liria, Valencia, 
|fecha de defunción = 7 de septiembre de 1787 (35 años)
|lugar de defunción = Madrid, 
|lugar de entierro =
|predecesor = 
|regente = 
|sucesor = 
|suc-tipo = 
|heredero = 
|consorte = Princesa Carolina zu Stolberg-Gedern 
|descendencia = 
 Jacobo Felipe Fitz-James Stuart zu Stolberg-Gedern, V Duque de Liria y Jérica y V Duque de Berwick 
 María Francisca Fernanda Fitz-James Stuart zu Stolberg-Gedern
|casa real = 
|dinastía = Ducado de Berwick
|himno real = 
|padre = Jacobo Francisco Eduardo Fitz-James Stuart y Colón de Portugal, III duque de Liria y Jérica, III duque de Berwick
|madre = María Teresa de Silva y Álvarez de Toledo, de la Casa de Alba
|firma =
|escudo = 
|lema = 
|religión = Catolicismo
}}

Carlos Bernardo Fitz-James Stuart y Silva (Liria, 25 de marzo de 1752 – Madrid, 7 de septiembre de 1787) fue un noble español nacido en la localidad valenciana de Liria. Heredó los títulos de su padre en el año 1785.

Familia 

Era hijo de Jacobo Francisco Fitz-James Stuart y Colón de Portugal, III duque de Liria y Jérica, III duque de Berwick, y de su esposa María Teresa de Silva y Álvarez de Toledo, hermana de Fernando de Silva y Álvarez de Toledo, XII duque de Alba de Tormes, (Viena, 1714 - Madrid, 15 de noviembre de 1776).

Fue bautizado el 5 de julio de 1752.

Carlos Bernardo Fitz-James Stuart y Silva nace en la localidad de Liria, debido a que sus padres se instalaron entre los años 1751 y 1753 en la Casa de la Vila de Liria, edificio conocido también por el Palacio de los Duques de Liria. Durante meses la duquesa había intentado en vano quedarse encinta, y ya desesperada por la situación, ocurre que la duquesa engendra y da a luz a su primogénito y único hijo varón en la localidad valenciana. En agradecimiento a tan buen recuerdo, el duque bautiza Palacio de Liria el que se hace construir en Madrid, hoy sede de la Fundación Casa de Alba.

Matrimonio y descendencia 

El 9 de octubre de 1771 contrae matrimonio en Valencia, con la Princesa Carolina zu Stolberg-Gedern (10 de febrero de 1755 – 15 de abril de 1828), hermana de la Princesa Luisa zu Stolberg-Gedern y cuñada del Príncipe Carlos Eduardo Estuardo, conocido popularmente en las Islas Británicas como el "joven pretendiente" y el "Gentil Príncipe Carlos".

El matrimonio tuvo dos hijos, en primer lugar Jacobo Felipe (París, 25 de febrero de 1773 - Madrid, 3 de abril de 1794) V duque de Liria y Jérica, y en segundo lugar a: María Francisca Fernanda (22 de marzo de 1775 - 22 de septiembre de 1852)

Cargos honorarios 

Sirvió como Gentilhombre de cámara con ejercicio de S.M. el Rey Carlos III, era Almirante de las Indias y adelantado mayor de ellas y fue Teniente General de los Reales Ejércitos.

Fue miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, honorario desde el 5 de agosto de 1782 y consiliario desde el 24 de enero de 1787.

Fallecimiento 

El Duque murió el 7 de septiembre de 1787 en la calle San Bernardino de Madrid, y se depositó su cuerpo en la Iglesia de San Martín.
Fue sucedido por su único hijo Jacobo Felipe Fitz-James Stuart, como V Duque de Liria y Jérica y V Duque de Berwick.

Títulos nobiliarios 

 IV Duque de Liria y Jérica, con Grandeza de España
 IV Duque de Berwick, con Grandeza de España
 XI Duque de Veragua, con Grandeza de España
 XI Duque de la Vega de la Isla de Santo Domingo, con Grandeza de España
 XII Marqués de la Jamaica
 V Marqués de San Leonardo
 VI Marqués de Tarazona
 XIV Marqués de la Mota
 XII Marqués de Sarria
 XI Conde de Gelves
 VIII Conde de Ayala
 XV Conde de Monforte de Lemos, con Grandeza de España
 XII Conde de Monterrey, con Grandeza de España
 IV Earl of Tinmouth
 IV Barón Bosworth

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 

 

 

 

Liria
Grandeza de España
Duques de España
Condes de España
Marqueses de Sarria
Nobles de la Comunidad Valenciana
Nobles de España del siglo XVIII
Nacidos en Liria
Duques de Berwick
Fallecidos en Madrid